Gaylord (Kansas)
 Gaylord (Michigan)
 Gaylord (Minnesota)

Desambiguações de topônimos